Сэмюэл Талиаферро Рейберн (чаще Сэм Рейберн; ; 6 января 1882, округ Роан, Теннесси — 16 ноября 1961, Бонем, Техас) — американский политик, 43-й спикер Палаты представителей Конгресса США — пребывал в должности спикера рекордные 17 лет (в сумме); конгрессмен с 1913 по 1961 год; сторонник принятия Актов о гражданских правах 1957 и 1960 годов; способствовал строительству шоссе «US 66».

Биография

Работы 
 «Speak, Mister Speaker» (1978)
 Public Utility Act of 1935 : Mr. Rayburn from the committee of conference, submitted the following report (1935)

Примечания

Литература 
 Champagne, Anthony. Congressman Sam Rayburn (Rutgers University Press, 1984).
 Hardeman, D. B., and Donald C. Bacon, Rayburn: A Biography (Austin: Texas Monthly Press, 1987).

Ссылки 
 

Спикеры Палаты представителей США
Политики США XX века
Новый курс Рузвельта